

Patronyme 

 Alex Glenn (°1988) est un joueur de rugby à XIII néo-zélandais.
 Annie Glenn (1920-2020), militante américaine. 
 Brianna Glenn (°1980) est une athlète américaine spécialiste du saut en longueur.
 John Glenn (1921-2016), astronaute américain
 , scénariste et réalisateur américain
 Julie Glenn (°1977) est une actrice française
 Kimiko Glenn  (°1989) est une actrice américaine
 Lloyd Glenn (1909-1985) était un pianiste américain de rhythm and blues.
 Pierre-William Glenn (°1943) est un directeur de la photographie et un réalisateur français
 Richard Glenn (°1946), ésotériste et ufologue québécois
 Roy E. Glenn Sr. (1914-1971) était un acteur américain.
 Scott Glenn (°1941), acteur américain
 Tyree Glenn (1912-1974), musicien de jazz américain
 Wendy Glenn est une actrice de cinéma et de télévision britannique.
 William Spiers « Billy » Glenn (1877-1953) était un joueur de rugby à XV

Prénom 
 
Prénom issu du gaélique Gleann, la vallée. (Fête : le ) On l'honore en mémoire d'un obscur saint breton du haut Moyen Âge qui a laissé son nom à une commune des Côtes-d'Armor, Saint-Glen.

 Glenn Brown (1854-1932) est un architecte et historien américain.
Glenn Danzig (Glenn Allen Anzalone) (1955 - ) est un chanteur américain.
Glenn Miller (Alton Glenn Miller) (1904 - 1944) est un tromboniste et chef d'orchestre de jazz américain.
Glenn Jacobs (Glenn Thomas Jacobs) est un catcheur hispano-américain.
Glenn Patrick est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace en Amérique du Nord et un entraîneur dans l'ECHL.
Glenn Ford (Gwyllyn Samuel Newton Ford) est un acteur américain d'origine anglo-québécoise.
Glenn Gould est un pianiste, compositeur, écrivain, homme de radio et réalisateur canadien.
Glenn Close est une actrice, scénariste et productrice américaine.
Glenn Hughes est un bassiste et chanteur britannique.
Glenn Michibata est un joueur de tennis canadien.
Glenn Hughes fut le premier homme de cuir du groupe Village People
 Glen Johnson est un footballeur Anglais jouant à Liverpool F.C

Toponymie 

 Comté de Glenn, comté de Californie

Divers 
 Usine Glenn L. Martin d'Omaha est une importante usine de construction aéronautique aux États-Unis.
 Glenn Research Center  est un centre de recherche de la NASA.

Titres 

 Petit Glenn, œuvre d'art canadienne
 Glenn est un film de science fiction
 Glenn Medeiros est le premier album de Glenn Medeiros sorti en 1987.
Patronyme anglais
Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom masculin